Here with Me (canção de Dido)
 Here with Me (canção de Lasgo)
 Here with Me (canção de MercyMe)
 Here with Me (canção de The Killers)
 Here With Me (canção de Marshmello)